Armendáriz oder Armendariz ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Armendariz (* 1958), US-amerikanische Sängerin und Autorin, siehe Alice Bag
 Beatriz Armendáriz (* 1959), mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Beulah Armendariz (* 1929), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Faustino Armendáriz Jiménez (* 1955), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Durango
 José de Armendáriz (1670–1740), spanischer Grande, Vizekönig von Peru
 Lope Díaz de Armendáriz, Vizekönig von Neuspanien
 Manuel Armendariz (* um 1925), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Montxo Armendáriz (* 1949), baskischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pedro Armendáriz (1912–1963), mexikanischer Schauspieler
 Pedro Armendáriz junior (1940–2011), mexikanischer Schauspieler